El término Tulum puede referirse a una palabra en idioma maya yucateco que significa muralla o palizada y que puede referirse a los siguientes lugares en México:

 Tulum, zona arqueológica en la rivera del Mar Caribe en el estado de Quintana Roo;
 Tulum, población moderna localizada en las inmediaciones de la zona arqueológica;
 Tulum, uno de los municipios del estado de Quintana Roo.
 Tulum (instrumento musical), tipo de gaita usada en Turquía y otras regiones de la Anatolia

O bien, una palabra de origen huarpe utilizada en tiempos modernos para designar al Valle del Tulum, en la provincia argentina de San Juan.